Thierry V peut désigner :
 Thierry V de Hollande (1052-1091), comte de Hollande de 1061 à 1091 ;
 Thierry V de Clèves (1185-1260), comte de Clèves de 1185 à 1260 ;
 Thierry V Bayer de Boppard (~1330-1384), évêque de Worms, puis évêque de Metz.